Косьяненко — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 Косьяненко, Надежда Ивановна (1912—1980) — Герой Социалистического Труда.